Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 1999 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mikael Tillström (Qualificato)
 Kevin Ullyett (Qualificato)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Neville Godwin (ultimo turno)
 Michael Hill (ultimo turno)
 Nenad Zimonjić (Qualificato)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Bobby Kokavec (primo turno)
 Michael Joyce (ultimo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Mashiska Washington (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)
 Mark Draper (ultimo turno)
 Frédéric Niemeyer (ultimo turno)

Qualificati 

 Mikael Tillström
 Kevin Ullyett
 Irakli Labadze
 Björn Phau

 Mashiska Washington
 Nenad Zimonjić
 Ben Ellwood

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1999
ATP Tour 1999